Каракамы́ш () — канал в Ташкентской области и городе Ташкенте. Каракамыш имеет естественное происхождение и протекает по природной долине, где уже в древности был создан канал. В настоящее время используется в качестве коллектора.

Этимология названия 
Название канала Каракамыш переводится как «чёрный камыш (тростник)». По-видимому, подобное именование обозначает густые тростниковые заросли, которые издалека казались тёмными (так, известен топоним Карадарахт — буквально, «чёрное дерево», обозначающий протяжённые садовые насаждения).

Общее описание 
Длина канала составляет 21,0 км. Канал течёт в общем юго-западном направлении, проходя по северо-западным окраинам столицы и впадая в Нижний Бозсу на границе города.

Каракамыш является древним каналом, пролегающим по природной долине. Изначально он являлся естественным водотоком, который был преобразован в канал в ходе хозяйственного использования. До возникновения постоянных поселений существовала протока Каракамыш

По течению Каракамыша наблюдается эрозия почвы и карстово-суффозные процессы. Из-за постепенного размыва дна и берегов, который приводит к углублению русла, в настоящее время он протекает в овраге, местами переходящем в отвесный каньон.

Сейчас Каракамыш используется в качестве коллектора. В него вливаются воды каналов Чагатай, Кукча (после разделения на Бирлик и Бешкайрагач), Джар и других арыков. Даёт начало каналу Майкурган. Кроме того, по небольшому участку Каракамыша в настоящее время проходит путь водного тракта крупного канала, который выше подхода к Каракамышу известен как Кечкурук, а ниже — как Дамарык.

Каракамыш собирает воды, возвращаемые с полей от полива, сбросные воды промышленных предприятий и коммунальных объектов. В связи с этим воды Каракамыша содержат большое количество растворённых веществ. В верхнем течении содержание различных солей колеблется в пределах 1,026—1,412 г/л. Благодаря впадению ряда каналов и прохождению очистных сооружений минерализация снижается до 0,787—1,080 г/л (данные о минерализации — по состоянию на 1983-й год).

Течение 
Каракамыш берёт начало к северу от Ташкента, несколько выше Дендропарка. Вначале имеет южное направление течения лишь с небольшим уклоном к западу. Пройдя по Дендропарку, пересекает Ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу и оказывается на территории столицы. Протекает по северо-западной части Юнусабадского района в общем юго-восточном направлении. Вдоль Каракамыша здесь проведена улица Юкары Каракамыш.

Пересекая железную дорогу Ташкент — Москва, выходит в Алмазарский район. На территории района канал проходит в общем западном направлении, затем приобретает даже некоторый уклон к северу. Пересекается с крупными улицами Карасарай, Мансура Шамсутдинова, Келес йули, Уразбаева, Мухбир, проходит вдоль улицы Камарнисо. В Алмазарском районе на берегах Каракамыша стоит одноимённый массив, а также НИИ педиатрии. На массиве Каракамыш по небольшому участку Каракамыша в настоящее время проходит путь водного тракта крупного канала, который выше подхода к Каракамышу известен как Кечкурук, а ниже отхода от него — как Дамарык. Общий участок течения двух каналов имеет длину около 1 км. В точке отхода Дамарыка Каракамыш поворачивает вбок, а Дамарык сохраняет направление вышележащего русла, в настоящее время надземной связи между течением Каркакамыша до и после отхода Дамарыка не существует. Ранее Кечкурук (Дамарык) пересекал Каракамыш, проходя поверху земляной дамбы.

Затем второй раз пересекает Ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу, вновь переходя на земли Ташкентской области. Перед пересечением с кольцевой дорогой в Каракамыш впадает Катастрофический водосброс из Дамарыка.

За пересечением Каракамыш возвращает южное направление течения с уклоном к востоку, которое сохраняет до устья (однако русло имеет множество изгибов). На этом участке на берегу Каракамыша расположены очистные сооружения. Далее, вплоть до впадения, протекает по границе Учтепинского района и области. Пересекается с несколькими автодорогами. За вторым пересечением с кольцевой дорогой Каракамыша достигают воды Чагатая, Кукчи (посредством каналов Бирлик и Бешкайрагач) и Джара.

Прошедшие очистку воды Каракамыша вливаются в Нижний Бозсу на высоте примерно 390 м. Между двумя каналами перед их слиянием расположен массив Урикзор.

Археологические памятники 

По берегам Каракамыша сохранились археологические памятники древнейших периодов пребывания человека на территории современного Ташкента.

Близ слияния Каракамыша с Нижним Бозсу, в урочище Шаимкуприк находится палеолитическое местонахождение Бозсу 1, входящее в число бозсуйских поселений. В октябре 1959 года близ Бозсу-1 гидрогеолог И. А. Анбоев открыл местонахождение на берегу самого Каракамыша. В результате обвала оказались обнажены три культурных горизонта, два из которых относятся к периоду палеолита, третий — к рубежу бронзового века. В мустьерский комплекс местонахождения Каракамыш входят нуклеусы, сколы, боковые ножи, скрёбла (в том числе, боковые) и скребловидные орудия, выемчатые орудия, удлинённые пластины.

3—3,5 тыс. лет назад функционировала стоянка Серкали, расположенная на берегу Каракамыша в северо-восточной части Ташкента. Она относится к периоду, когда по территории города проходили племена эпохи бронзы. Временная стоянка была исследована С. Рахимовым. В Серкали собрана плоскодонная керамика ручной выделки, украшенная крупным рубчатым штампом.

В период создания постоянных поселений на территории Ташкента система оросителей Бозсу — Калькауз — Каракамыш осваивалась наряду с более древней в использовании системой Джун — Салар — Карасу. Здесь появлялись некоторые поселения 2-й (V—XIII век н. э.) и поселения 3-й очереди (IX—XIII век н. э.) освоения.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 

Реки по алфавиту
Каналы Ташкентской области
Каналы Ташкента
Реки Зангиатинского района
Реки Ташкента
Каналы, впадающие в Бозсу